

Жінки 
 Бушуєва Катерина Миколаївна (1962—2011) — радянська і російська шашистка. Міжнародний гросмейстер, багаторазова чемпіонка і призер чемпіонатів світу та Європи з російських шашок, багаторазова чемпіонка Росії.
 Бушуєва Мотрона Семенівна (1934—2017) — повний кавалер ордена Трудової Слави.

Чоловіки 
 Бушуєв Андрій Миколайович (1950—2003) — заслужений будівельник Російської Федерації, почесний працівник газової промисловості, керівник ряду підприємств та установ радянського періоду.
 Бушуєв Віктор Георгійович (1933—2003) — радянський важкоатлет. Чемпіон СРСР і світу, олімпійський чемпіон.
 Бушуєв Віктор Михайлович (1919—1996) — завідувач відділу хімічної промисловості ЦК КПРС. Член Центральної Ревізійної комісії КПРС у 1966—1981 роках. Депутат Верховної ради Російської РФСР 7—9-го скликань.
 Бушуєв Володимир Федорович (1858—1936) — військовий лікар, доктор медицини, статський радник, очолював Київський військовий шпиталь під час Першої світової війни.
 Бушуєв Денис Дмитрович (* 1982) — російський футболіст, півзахисник. По завершенні кар'єри — футбольний тренер.
 Бушуєв Костянтин Давидович (1914—1978) — радянський учений в області ракетно-космічної техніки, Герой Соціалістичної Праці.
 Бушуєв Михайло Миколайович (1899—1976) — радянський фахівець в області технології виробництва енергообладнання. Лауреат Сталінської премії.
 Бушуєв Микола Володимирович (* 1985) — колишній російський хокеїст, нападник.
 Бушуєв Михайло Серпіонович (1928—2010) — передовик сільського господарства, шофер, Герой Соціалістичної Праці.
 Бушуєв Олександр Миколайович (1974—2016) — російський військовий злочинець, полковник, учасник війни на сході України на боці РФ.
 Бушуєв Олексій Сергійович (* 1985) — російський хокеїст з м'ячем, дворазовий чемпіон світу.
 Бушуєв Семен Кузьмич (1906—1958) — радянський історик, доктор історичних наук, професор.
 Бушуєв Павло Іванович (1890—1937) — радянський партійний і державний діяч, Голова Ради народних комісарів Карельської АРСР (1935—1937).
 Бушуєв Сергій Дмитрович (* 1947) — український кібернетик, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, академік Академії будівництва України, заслужений діяч науки і техніки України.
російські прізвища